Albino Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Albino Lake (Michigan)
 Albino Lake (Minnesota)
 Albino Lake (Beaverhead County, Montana)
 Albino Lake (Carbon County, Montana)
 Albino Lake (Gallatin County, Montana)